El topónimo Navianos puede referirse a los siguientes lugares:

 Navianos de la Vega, localidad del municipio de Alija del Infantado, provincia de León;
 Navianos de Valverde, localidad y municipio de la provincia de Zamora;
 Navianos de Alba, localidad del municipio de Olmillos de Castro, provincia de Zamora.